L-диапазон — диапазон частот дециметровых длин волн, используемых для наземной и спутниковой радиосвязи. По определению IEEE, этот диапазон простирается от 1 до 2 ГГц электромагнитного спектра (длины волн от 30 до 15 см). Название диапазона происходит от английского сокращения названия 20-см диапазона РЛС: .

Спутниковые системы навигации 
L-диапазон используется всеми спутниковыми системами навигации, кроме разрабатываемой индийской системы GAGAN. Таким образом, в этом диапазоне передаются:

 Широкополосные сигналы российской системы ГЛОНАСС:
 с частотным разделением с центральными частотами 1602 МГц + n × 0.5625 МГц (диапазон L1) и 1246 МГц + n × 0.4375 МГц (диапазон L2), где n обозначает канал частоты спутника: n=−7,−6,−5,…0,…,6;
 с кодовым разделением с центральной частотой 1202.025 МГц (диапазон L3); в перспективе — 1600.995 МГц (L1) и 1248.06 МГц (L2).
 Сигналы американской системы спутниковой связи GPS. Центральные частоты: 1176.45 МГц (L5), 1227.60 МГц (L2), 1381.05 МГц (L3), и 1575.42 МГц (L1).
 Сигналы разрабатываемой европейской системы Галилео: 1164—1214 МГц и 1563—1591 МГц для гражданского сигнала и 1260—1300 МГц для кодированного сигнала.
 Сигналы китайской спутниковой навигационной системы Бэйдоу.

Использование в мобильных телекоммуникациях 
 Мобильные телефоны GSM работают на частотах 800—900 и 1800—1900 МГц;
 Спутниковые телефоны системы Iridium используют частоты между 1616 и 1626.5 МГц;
 Наземные терминалы Inmarsat передают сигналы на частотах 1525 и 1646.5 МГц.

Цифровое радио 
Новый стандарт цифрового радио DAB будет использовать частоты L-диапазона 1452—1492 МГц.

Другие частотные диапазоны 
Диапазоны в различных системах обозначений различаются, в таблице приведены диапазоны согласно классификации IEEE:

Примечания

См. также 
 Дециметровые волны
 Микроволновое излучение
 Радиоизлучение
 Электромагнитное излучение

Диапазоны радиоволн